Relax nr 20 – dwudziesty zeszyt komiksowy serii Relax. Na okładce tego zeszytu znajdują się trzy kadry z komisów zamieszczonych w środku.

Zawartość 
 druga część komiksu Tajemniczy rejs z serii Gucek i Roch zatytułowana  - Śladem porywaczy, scenariusz: Adam Kołodziejczyk, rysunki: Janusz Christa, strony 3-8,  

 trzecia część komiksu Bionik Jaga, zatytułowana Profesor Halong autorstwa Roczka i Karmowskiego, strony 10-14, 

 druga część komiksu Thorgal (album Zdradzona czarodziejka) zatytułowana Pierścienie Frei, scenariusz: Jean Van Hamme, rysunki Grzegorz Rosiński strony 15-20,

 komiks Lew z brązu, scenariusz: Maria Olszewska-Wolańczyk, rysunki: Marek Szyszko, historia rodziny wprowadzającej się do domku gdzieś na Ziemiach Odzyskanych,  strony 21-27,

 kącik filatelistyczny zatytułowany Twórczość plastyczna dzieci na znaczkach pocztowych, strona 28, 

 trzecia część komiksu Vahanara zatytułowana Zagadka centrali, rysunki: Jerzy Wróblewski, scenariusz: Mieczysław Derbień na podstawie powieści Georgesa Murcie, strony 28-32

Bibliografia 
 Czar „Relaksu” #20: Kłopoty Thorgala i znikający nadajnik Jagi

Polskie komiksy